Ива́н Петро́вич Липра́нди ( — ) — российский военный и государственный деятель, военный историк. Генерал-майор Русской императорской армии. Деятель тайной полиции. Автор воспоминаний о Пушкине. Старший брат Павла Липранди, дядя генерала Рафаила Павловича Липранди.

Биография 
Принадлежал к испано-мавританскому роду Липранди, в XVII веке осевшему в Пьемонте. Его отец, владелец ткацких фабрик в Мондови, приехал в конце XVIII века в Россию, где занялся организацией Александровской мануфактуры и ряда других производств. Детей крестил в православную веру.

В 1807 году Липранди вступил в службу колонновожатым. Участвовал в Наполеоновских войнах 1808—1809 годах, получил золотую шпагу «за храбрость». Находился при генерал-адъютанте М. П. Долгорукове, когда его убило ядром под Иденсальми. В Отечественную войну в качестве обер-квартермейстера корпуса Д. С. Дохтурова побывал в битвах при Смоленске, Бородине (за которое отмечен св. Владимиром 4-й степени), Тарутине, Красном, Малоярославце; отличился в битве на реке Кацбах, принимал участие в битве народов под Лейпцигом.

До 1819 года подполковник генерального штаба Липранди оставался во Франции в составе русского оккупационного корпуса под командованием М. С. Воронцова и М. Ф. Орлова. За это время ознакомился с методами агентурной работы шефа тайной полиции Видока, которые с успехом применил в России. Участвовал в разоблачении тайного «общества булавок». Секретарь, казначей и госпитальер масонской ложи «Иордана». Встречавший его в Париже Вигель вспоминал впоследствии:

Всякий раз, что, немного поднявшись по лестнице, заходил я к нему, находил я изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры. <…> И что за охота принимать таких людей? Из любопытства, подумал я: через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа, которые тогда ещё не были напечатаны.

Дальнейшему развитию карьеры Липранди помешала репутация бретёра, закрепившаяся за ним после известной дуэли с бароном Бломом («лучший шпажист шведской армии») во время Финляндской войны. По возвращении на родину служил подполковником в Камчатском, Якутском пехотном (с августа 1821) и 33-м Егерском полках (с апреля 1822 года), которые были расквартированы в Бессарабии. В Кишинёве женился на рано умершей Томас-Розине Гузо. В ноябре 1822 года вышел в отставку полковником и, по некоторым сведениям, примкнул к тайному обществу «Союз благоденствия»:

В уважение его передовых мыслей и убеждений Липранди принят в члены открывшегося в 16-й дивизии отдела тайного общества, известного под названием «Зелёной книги». При открытии, в 1820-х годах, восстания в Италии, он просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии, и по поводу неприятностей за это, принятое как дерзость, его ходатайство, он принуждён был выйти в отставку и, выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена тайного общества, был коренным другом сослуживца его по 32-му егерскому полку майора В. Ф. Раевского.

В начале 1820-х Липранди жил в Тирасполе и Одессе в качестве чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Воронцове. Во время южной ссылки Пушкина (сентябрь 1820 — июль 1824) сблизился с поэтом, который пользовался его библиотекой и хвалил в нём «учёность истинную» в сочетании «с отличными достоинствами военного человека». Из всех современников Пушкина наиболее подробно обрисовал круг его одесских и бессарабских занятий и знакомств в своих воспоминаниях именно Липранди, видевший в то время его почти ежедневно. Считается, что Липранди подсказал Пушкину сюжеты повестей «Выстрел» (в которой он выведен под именем Сильвио), «Дука», «Дафна и Дабижа» (обработки молдавских преданий, не сохранились).

[Липранди] всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нём было бедуинское гостеприимство, и он готов был и на одолжения, отчего многие его любили. Ко всем распрям между военными был он примешан: являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен; но были другие, которые уверяли, что когда дело дойдёт собственно до него, то ни в ратоборстве, ни в единоборстве он большой твердости духа не покажет.

После восстания декабристов Липранди был арестован в Кишинёве по подозрению в причастности к Союзу благоденствия, привезён в Петербург на главную гауптвахту, но уже 19 февраля 1826 года освобождён с оправдательным аттестатом. Накануне войны с турками налаживал агентурную сеть военной полиции в Придунайских княжествах. В 1832 году, по окончании боевых действий, уволился с военной службы генерал-майором и женился на гречанке Зинаиде Самуркаш (ум. 1877); от этого брака имел трёх сыновей.

С 1840 года состоял чиновником особых поручений при министре внутренних дел в чине статского, а затем действительного статского советника. Как сотрудник тайной полиции играл ключевую роль в раскрытии кружка петрашевцев. По поручению министра внутренних дел Л. А. Перовского он установил наблюдение над Петрашевским и его единомышленниками, а по прошествии года представил Л. В. Дубельту четыре именные списка лиц, более или менее причастных к тайному обществу; все они были арестованы. Следственная комиссия пригласила Липранди высказать своё мнение о деле. Представленная им записка, по собственным его словам, способствовала неблагоприятному для обвиняемых исходу дела (текст записки опубликован в альманахе «Полярная звезда» в 1861 году и перепечатан в журнале «Русская старина» в 1872 году).

Липранди можно считать отцом жандармской провокации. Ещё при разработке кружка петрашевцев он предлагал через внедрённого в это общество информатора Антонелли подбросить Петрашевскому идею встретиться тайно с посланцами горцев Шамиля, затем судить его за сношение с открытыми врагами империи и вынашивание планов вооружённой борьбы с властью. На роли таких эмиссаров в Третьем отделении даже подобрали двух черкесов из императорского конвоя, но запустить их «в производство» не успели.

На рубеже 1850-х Липранди было поручено заняться преследованием старообрядцев, в особенности скопцов. Досконально изучив жизнь и нравы сектантов, Липранди пришёл к выводу, что они не представляют угрозы для царской власти. В 1853—1856 годах находился в отставке. После воцарения Александра II поступил на службу в удельное ведомство, где, по сообщению С. Г. Волконского, «имел дерзость подать проект об учреждении при университетах школы шпионов, вменяя в обязанность попечителям давать сведения министерству о тех студентах, которых употребляют они, чтобы иметь данные о мыслях и действиях их товарищей».

В 1854 году Липранди выл выведен из штата МВД и получил чин генерал-майора.

Летом 1856 года Липранди по «особому поручению» начальника III отделения Василия Долгорукова проводил расследование по циркулировавшим тогда слухам о якобы предстоящем покушении на императора Александра II. По выводам Липранди слухи были пустопорожними, что Долгорукова не удовлетворило и Липранди больше не привлекали к расследованиям.

Липранди был одним из немногих высокопоставленных борцов со взяточничеством. В 1856 году он, будучи действительным статским советником, изложил свои взгляды на причины коррупции и организацию борьбы с ней в докладе (доклад был опубликован Императорским обществом истории и древностей российских при Московском университете в 1870 году под названием «О взятках, взяточниках и доносчиках»). По выводам Липранди уровень коррупции зависит от уровня правопорядка, установленного правительством, в первую очередь — от устойчивости социального и материального положения чиновников и беспристрастности судов. При этом Липранди считал допустимыми некоторые виды взяток — те подношения, которые люди дают добровольно в качестве благодарности, а также взятки, не приняв которые, чиновник рискует лишшиться места из-за коррупции вышестоящих начальников.

Липранди вышел в отставку в 1861 году. Окончательно удалившись от государственной деятельности, он занялся собиранием материалов об Отечественной войне, составил каталог всех посвящённых ей публикаций и на исходе жизни вёл поимённый учёт доживших до того времени ветеранов наполеоновских войн. Л. Толстой цитировал материалы Липранди в «Войне и мире», а после публикации романа прислал ему экземпляр книги с дарственной надписью. Заслуженный генерал был весьма задет появлением в печати «Записок» Вигеля, рисующих его двурушником, жившим в своё удовольствие на тайные выплаты от правительства, и выпустил на них пространные опровержения.

В 1866 году И. П. Липранди стал действительным членом Общества истории древностей российских при Московском университете.

Умер в возрасте 89 лет и был похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

Библиография 
 Обозрение пространства, служившего театром войны России с Турцией с 1806 по 1812 год. (, 1854).
 Осады турецких крепостей. (, 1855).
 Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновских полчищ в 1812 г. 1. Не голод и не мороз были причиною гибели наполеоновских полчищ. 2. Русские или французы зажгли Москву. и 3. Замечания на некоторые выражения, встречающиеся в описании Отечественной войны 1812 г. , с присовокуплением списка соч., вошедших в состав излагаемого предмета. (, 1855).
 «Краткое обозрение отечественной войны от 17 августа до 2 сентября» (, 1858).
 «Бородинское сражение». (, 1861).
 Материалы для Отечественной войны 1812 года. (, 1867).
 «Восточный вопрос и Болгария» (, 1868).
 Война 1812 года. (, 1869).
 Несколько слов об игольчатых ружьях. (, 1869).
 Разъяснение донесений правительству о переходе в 1845 году латышей и чухон ливонских в православие. (, 1869).
 Мысли по поводу события 25 мая 1867 года (, 1870).
 Опыт каталога всем отдельным сочинениям по 1872 год об Отечественной войне 1812 года. (, 1876).
 «Болгария». (, 1877).
 «Взгляд на театр военных действий на Дунае » (1878).
 Многочисленные статьи Липранди (между прочим о старообрядчестве, или «расколе») печатались в «Русской Старине», «Русском Архиве», «Чтениях МОИДР» и др.
 Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении на сайте «Руниверс»
 Записки И. П. Липранди. Мнение, представленное д.с.с. И. П. Липранди по требованию высочайше учреждённой комиссии над злоумышленниками. 17 августа 1849 г. // Русская старина, 1872. — Т. 6. — № 7. — С. 70—86.
 Из записок И. П. Липранди. (По поводу воспоминаний Вигеля) // Русский архив, 1870. — Изд. 2-е. — , 1871. — Стб. 331—374.
 Как был взят город Соассон 2/14 февраля 1814 года. (Извлечено из Дневника и добавлено позднейшими примечаниями)  // Русский архив, 1868. — Изд. 2-е. — , 1869. — Стб. 903—925.

Примечания

Литература 
 Булгарин Ф. В. Письмо Булгарина к И. П. Липранди. (О Северной Пчеле) от 23 марта 1855 г.  / Публ. Н. Барсукова // Русский архив, 1869. — Вып. 9. — Стб. 1553—1559.
 
 
 
 Рогачевский А. Б. Липранди Иван Петрович // Русские писатели, 1800—1917 : Биографический словарь. — , 1994. Т. 3. С. 362—364.
 Телицын В. Л. Записки умершего: Об Иване Петровиче Липранди. М.: Собрание, 2009. — 448 с.
 Victor Taki. From partisan war to the ethnography of European Turkey: the Balkan career of Ivan Liprandi, 1790—1880 // Canadian Slavonic Papers. 58. no 3 (2016)

Ссылки 
 
 

Окружение Пушкина
Генерал-майоры (Российская империя)
Действительные статские советники
Мемуаристы Российской империи
Военные историки
Участники Бородинского сражения
Масоны России
Персоналии:Спецслужбы Российской империи
Коррупция